Romániai települések:
Körösvajda, Arad megyében
Nagyvajdafalva, Brassó megyében
Vajdaszentivány, Maros megyében
Vajdaháza, Szilágy megyében